Bernard Williams – atleta statunitense
 Bernard Williams – calciatore grenadino
 Bernard Williams – filosofo britannico
 Bernard Williams – giocatore di football americano statunitense
 Bernard Williams – produttore cinematografico 

 Bernie Williams (Bernard Williams) – cestista statunitense